Anomalocardia flexuosa - molusco
Ou ainda:
 Chumbinho (futebolista)
 Chumbinho (rodenticida) - produto clandestino, irregularmente utilizado como raticida
 Chumbinho (munição) - munição específica para armas de pressão
 Bacamarte & Chumbinho
 Berbigão

Veja também
 Chumbo (desambiguação)

Desambiguação